Семён Ива́нович (ум. ок. 1508) — князь Стародубский из рода Можайских князей (Рюриковичи).

Биография 
Семён был сыном князя Ивана Андреевича, бывшего князя Можайского, в 1454 году бежавшего в Литву, и дочери Фёдора Львовича (Юрьевича) (князя воротынского). Подобно своему отцу, князь Семён служил великому князю Литовскому. Когда в 1493 году, во время Пограничной войны (1487−1494 гг.), князь Иван Михайлович Воротынский бежал в Москву из Литвы, князь Семён и смоленский воевода Юрий Глебович погнались за ним и отняли захваченные им города Серпейск и Мещовск. В ответ великий князь Московский Иван III Васильевич послал сильное войско под Можайск; тогда Семён и воевода Юрий Глебович ушли к Смоленску.

В 1499 году Семён получил от великого князя Литовского Александра иммунитетную грамоту на свои владения в Литве — города Чернигов, Стародуб, Гомель, Любеч, Карачев и Хотимль.

Весной 1500 года он вслед за князем Семёном Ивановичем Бельским перешёл в подданство Русскому государству вместе со своей вотчиной. Из-за этого вспыхнула война с Литвой, хотя объявил её не литовский князь, а сам Иван III, обидевший последнего нарушением договора, по которому они оба обещали князей с волостями в подданство не принимать. Семён принимал деятельное участие в этой войне. Особенно отличился он вместе с князем Василием Ивановичем Шемячичем в битве под Мстиславлем в 1501 году, когда погибло около 7 тысяч литовцев. В 1502 году Семён вместе с Шемячичем сильно опустошили литовские владения, в этом походе принял участие и Василий Семёнович Одоевский. В русско-литовском договоре 1503 года Семён был признан «слугой» великого князя Московского.

После перехода в русское подданство Семён получил от Ивана III города Мглин, Почеп, Дроков и Попову Гору. Он был крупным удельным князем, с которым приходилось считаться и великому князю.

Последний раз в документах Семён упомянут в июне 1511 года, но как действовавший вскоре после русско-литовского перемирия  1508 года. Тогда князь Семен Иванович захватил ряд речицких сел и придвинул русский рубеж «по самый Днепр».

Брак и дети 
Жена: Софья. Дети:
 Василий Тулуп (ум. после 1517), князь Стародубский;
 Мария.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Темушев В. Н. Гомельская земля в конце XV — первой половине XVI в. Территориальные трансформации в пограничном регионе. — , 2009.

Ссылки 
 

Семён Иванович
Военачальники Русского государства
Участники Русско-литовской войны 1487—1494 годов
Участники Русско-литовской войны 1500—1503 годов
Участники Русско-литовской войны 1507—1508 годов
Рюриковичи по алфавиту
Князья стародубские
Даниловичи (Рюриковичи)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании